posebna prava vučenja (eng. Special Drawing Rights)
Slobodna Država Rijeka